Résultats détaillés de l’édition 2009 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 24 mai au .

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Rafael Nadal a remporté cette saison trois tournois sur terre battue avant Roland-Garros (Monte-Carlo, Barcelone et Rome) et s'est incliné en finale du Masters de Madrid face à Roger Federer. L'Espagnol a notamment battu le  mondial Andy Murray et trois fois le  Novak Djokovic. Il reste donc, comme les années précédentes, le grand favori.
 Si Rafael Nadal remporte le titre cette année, il devient le seul joueur de l'histoire à remporter cinq victoires consécutives à Roland Garros.
 Touché aux genoux, le Français Gaël Monfils est jusqu'au dernier moment incertain quant à sa participation à Roland-Garros, mais il s'engage finalement dans le tournoi.
 Roger Federer a battu Rafael Nadal (en 2 sets) aux Masters de Madrid 2009, sur terre battue, une semaine avant l'entame du tournoi de Roland-Garros. Il s'agit là de sa deuxième victoire sur l'Espagnol sur terre battue et sa première victoire, toutes surfaces confondues, depuis .
 David Nalbandian est forfait à cause d'une opération à l'épaule qui le handicape jusqu'à l'US Open.
 Mario Ančić a déclaré forfait pour Roland-Garros, estimant que sa condition physique était insuffisante.
 John Isner, qui avait reçu une wild-card en raison des accords passés entre les fédérations française et américaine, déclare forfait pour maladie, et la wild-card est attribuée à Romain Jouan, le règlement interdisant d'attribuer la carte à un joueur ayant participé aux qualifications.
 Sébastien Grosjean avait annoncé son retour pour la saison sur gazon. Il a finalement avancé sa reprise à Roland-Garros pour le tournoi de double qu’il dispute en compagnie de Nicolas Lapentti.
 C'est le dernier Roland-Garros pour le Russe Marat Safin.

Pendant le tournoi 
 Roger Federer remporte son premier Roland-Garros après 4 défaites consécutives contre Rafael Nadal. Il devient le second joueur de l'ère Open après Andre Agassi à réaliser le Grand Chelem en carrière et par ailleurs à décrocher son quatorzième titre en Grand Chelem, égalant Pete Sampras.

Palmarès 

 Le prix Citron est décerné à l'Argentin Juan Martín del Potro.
 Le prix Orange est décerné au Suisse Roger Federer pour la  consécutive.
 Le prix Bourgeon est décerné à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Handisport 
Résultats détaillés.

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double dames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2009
France
France
Tennis en France en 2009
Tennis en mai 2009
Tennis en juin 2009